Sinaitakala Fakafānua (Sinaitakala Tuʻimatamoana ʻi Fanakavakilangi Tukuʻaho Fakafānua; Nukualofa, 20 de marzo de 1987) es la princesa heredera de Tonga, por su matrimonio con el príncipe heredero de dicho reino, Tupoutoʻa ʻUlukalala.

Biografía 
Sinaitakala Tuʻimatamoana ʻi Fanakavakilangi Tukuʻaho Fakafānua nació el 20 de marzo de 1987, como hija de Kinikinilau Fakafānua, VII Noble Fakafānua y de la princesa Sinaitakala ’Ofeina ’e he Langi Fakafānua, ambos primos hermanos del rey Tupou VI. Por línea materna se encuentra en la línea de sucesión al trono por derecho propio.

Carrera profesional 
 Profesora en el Queen Sālote College, Kolofo’ou, Tongatapu.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio en la Iglesia Metodista Centenaria de Nukuʻalofa el 12 de julio de 2012 con su doble primo segundo, el príncipe heredero Tupoutoʻa ʻUlukalala de Tonga (hijo del Rey Tupou VI y de la Reina consorte, Nanasipauʻu Tukuʻaho). 

Tienen tres hijos en común:
 Su Alteza Real el Príncipe Taufaʻahau Manumataongo - Taufaahau Manumataongo Tukuaho (nacido el 10 de mayo de 2013 en Auckland).

 Su Alteza Real la Princesa Halaevalu Mataʻaho (nacida el 14 de julio de 2014 en Auckland).

 Su Alteza Real la Princesa Nanasipau'u (nacida el 20 de marzo de 2018 en Auckland).
Su Alteza Real la Princesa Salote Mafileʻo Pilolevu (nacida el 25 de febrero de 2021 en Canberra).

Títulos y estilos 
 1987 - 12 de julio de 2012: La Honorable Sinaitakala Fakafānua.
 12 de julio de 2012 - presente: Su Alteza Real la Princesa Heredera Sinaitakala Fakafānua de Tonga.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas tonganas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Casa Real de Tonga.
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Tupou VI (04/07/2015).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama Gran Cruz de la Real Orden de Francisco I (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 28/07/2012).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Compromiso matrimonial

Príncipes de Tonga
Tonganos
Realeza de Tonga
Nobles de Tonga